SAQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Nichols Town, San Andros - Andoros Island, Bahamas